Диогения () — имя персонажей древнегреческой мифологии:
 Диогения — дочь Кефиса, царя Элевсина, жена Фрасима, мать Праксифеи, жены Эрехтея
 Диогения — согласно Памфу и Гомеру, дочь царя Элевсина Келея и Метаниры
 Диогения — согласно Евстафию Солунскому, дочь Форбанта. Отец выдал ее замуж за Алектора, царя Элиды, а сам женился на сестре последнего

Примечания

Литература 

 

Имена греческого происхождения